Ел Репарито има више значења:

 Ел Репарито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Репарито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Репарито (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Репарито (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Репарито (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репарито (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репарито, Ел Агвакатито (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репарито (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Репарито (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репарито (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репарито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репарито (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репарито (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репарито (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Репарито, Ла Мандука (Сан Пабло Аникано), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Репарито (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику